Потоп — название нескольких опер:
 Потоп — второе название оперы «Ной» Ф. Галеви и Жоржа Бизе.
 Потоп — опера-оратория П. Г. Чеснокова.